SQF steht für:
 Flughafen Solano (IATA-Code), Flughafen von Solano, Departamento del Caquetá, Kolumbien

Sqf steht für:
 Square foot (dt.: Quadratfuß)

Abkürzung